The Blues Brothers (band), een Amerikaanse band
 The Blues Brothers (film), een film uit 1980
 The Blues Brothers (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
 The Blues Brothers (musical 1980), een musical uit 1980
 Blues Brothers 2000, een vervolg uit 1998 op bovengenoemde film 
 The Blues Brothers (musical 2009), een Britse musical uit 2009